Дэвид Т. Деллинджер (англ. David T. Dellinger; 22 августа 1915, Уэйкфилд, Массачусетс, США — 25 мая 2004, Монтпилиер, Вермонт, США) — влиятельный американский радикальный пацифист и активист ненасильственных социальных перемен. Он достиг пика известности как один из «Чикагской Семёрки», которые были преданы суду в 1968 году.

Ранние годы и обучение 
Деллинджер родился в Уэйкфилде, штат Массачусетс, в богатой семье. Его отец, Реймонд Деллинджер, выпускник Йельского университета, был юристом и известным республиканцем и другом Калвина Кулиджа. Его бабушка по материнской линии, Элис Берд Фиске, была активисткой в женской общественной организации «Дочери американской революции».

Деллинджер учился в Йельском и Оксфордском университетах, а также изучал теологию в Нью-Йоркской объединённой теологической семинарии, намереваясь стать конгрегационалистским священником. Во время обучения в Йельском университете он был одноклассником и другом экономиста и политического теоретика Уолта Ростоу. Отказавшись от своего благоустроенного прошлого, однажды он ушел из Йельского университета, чтобы жить с хобо во время Великой депрессии. Во время учёбы в Оксфордском университете он посетил нацистскую Германию и водил машину скорой помощи во время гражданской войны в Испании. Деллинджер, выступавший против победившей правонационалистической фракции, возглавляемой Франсиско Франко, позднее вспоминал: «После Испании Вторая мировая война была простой. У меня даже не было соблазна подобрать оружие, чтобы сражаться за General Motors, US Steel или Chase Manhattan Bank, пусть даже Гитлер руководил другой стороной».

Политическая карьера 
Во время Второй мировой войны он был сознательным отказчиком и антивоенным агитатором, за что был заключен в тюрьму. В федеральной тюрьме он и его единомышленники (также сознательные отказчики), включая Ральфа ДиДжиа и Билла Сазерленда, протестовали против расовой сегрегации в столовых, которые в конечном итоге были объединены из-за протестов. В феврале 1946 года Деллинджер помог основать радикально-пацифистский Комитет ненасильственной революции. Он оставался в исполнительном комитете Социалистической партии Америки и Молодежной социалистической лиги, её молодёжной секции, пока он не ушел в 1943 году. Также он был давним членом Лиги противников войны.

В 1950-х и 1960-х годах Деллинджер присоединился к маршам свободы на юге и провел множество голодовок в тюрьме. В 1956 году он, Дороти Дэй и А. Й. Масти основали журнал «Освобождение» как форум для немарксистских левых, похожий на Диссидентство. У Деллинджера были контакты и дружеские отношения с различными людьми, некоторые из них: Элеонора Рузвельт, Хо Ши Мин, Мартин Лютер Кинг-младший, Эбби Хоффман, А. Й. Масти, Грег Калверт, Джеймс Бевел, Дэвид Макрейнольдс и множество людей из партии «Чёрные пантеры», такие как Фред Хэмптон, которым он очень восхищался. Будучи председателем Вьетнамского комитета парада мира на Пятой авеню, он работал со многими различными антивоенными организациями и помог Кингу и Бевелу достичь руководящих позиций в антивоенном движении 1960-х годов. В 1966 году Деллинджер отправился в Северный и Южный Вьетнам, чтобы узнать из первых уст о последствиях американских бомбардировок. Позже он вспоминал, что критики проигнорировали его поездку в Сайгон и сосредоточились исключительно на его визите в Ханой. В октябре 1967 года он попросил Джерри Рубина помочь в мобилизации и руководстве похода на Пентагон. В 1968 году он подписал «Военный налоговый протест писателей и редакторов», пообещав отказаться от налоговых платежей в знак протеста против войны во Вьетнаме, а затем стал спонсором проекта «Сопротивление налогу на войну», который практиковал и защищал налоговое сопротивление, что было формой протеста против войны.

Судебный процесс над «Чикагской Семёркой» 
С ростом вовлечения США в дела Вьетнама Деллинджер применял принципы ненасилия Махатмы Ганди в своей активистской деятельности в растущем антивоенном движении. Одним из ярких проявлений этого был судебный процесс над «Чикагской Семёркой» по обвинению в том, что Деллинджер и несколько других сговорились пересечь границу штата Иллинойс с целью организации бунта, что считалось преступлением федерального уровня. Суд состоялся после того, как антивоенные демонстранты прервали съезд Демократической партии США 1968-го года в Чикаго. Последующее судебное дело усилиями Деллинджера и других обвиняемых превратилось в общедоступную платформу для суда над войной во Вьетнаме. 18 февраля 1970 года они были оправданы по обвинению в заговоре, но пять обвиняемых, в том числе Деллинджер, были осуждены за пересечение границы штата с целью организации бунта.

Работа судьи Джулиуса Хофмана с судебным разбирательством, а также прослушивание ФБР адвокатов защиты привели к тому, что с помощью Центра конституционных прав приговоры были отменены Апелляционным судом седьмого округа США два года спустя, 21 ноября 1972 г.. Хотя упоминания о неуважении были подтверждены, суд апелляционной инстанции отказал в вынесении приговора кому-либо.

Последующая деятельность 
В декабре 1971 года Деллинджер появился на собрании музыкальных и политических взглядов в пользу заключенного в тюрьму на тот момент Джона Синклера.

В конце 1970-х годов Деллинджер два года преподавал в программе в колледже Годдарда и в колледже Вермонта. В 2001 году он был приглашен обратно, чтобы выступить с напутственным обращением перед выпускным классом программы бакалавриата им. Годдарда.

В 1986 году, когда его класс Йельского университета 1936-го года провел свое 50-е воссоединение, Деллинджер написал в книге воссоединения: «Чтобы мой образ жизни не казался пуританским или суровым, я всегда подчеркиваю, что в долгосрочной перспективе нельзя полноценно сказать „нет“ войне, насилию и несправедливости, если не говорить одновременно „да“ жизни, любви и смеху».

За пожизненную приверженность пацифистским ценностям и за выступление в качестве представителя движения за мир 26 сентября 1992 года Деллинджер был награждён «Смелостью совести» Фонда Аббатства Мира.

В 1996 году во время первого Демократического съезда, проходящего в Чикаго с 1968 года, Деллинджер и его внук были арестованы вместе с восемью другими, в том числе Брэдфордом Литтлом и сыном Эбби Хоффмана Эндрю, во время сидячей забастовки в Федеральном здании Чикаго.

В 2001 году он привел группу молодых активистов из Монтпилиера, штат Вермонт, в Квебек, чтобы протестовать против конференции, на которой планировалось создать зону свободной торговли.

Смерть 
Он умер в Монтпилиере, штат Вермонт, в 2004 году после длительного пребывания в доме престарелых Хитон Вудс.

Избранные произведения 
 Dellinger, David T., Revolutionary Nonviolence: Essays by Dave Dellinger, Indianapolis : Bobbs-Merrill, 1970
 Dellinger, David T., More Power Than We Know: The People’s Movement Toward Democracy, Garden City, N.Y. : Anchor Press, 1975. 
 Dellinger, David T., Vietnam Revisited: From Covert Action to Invasion to Reconstruction, Boston, MA : South End Press, 1986. ISBN 0-89608-320-9
 Dellinger, David T., From Yale to Jail: The Life Story of a Moral Dissenter, New York : Pantheon Books, 1993. ISBN 0-679-40591-7. (Dellinger’s autobiography)

См. также 
 Эбби Хоффман
 Джерри Рубин
 Том Хейден

Ссылки 
 «До свидания, Дэвид Деллинджер» (CounterPunch)
 Революционное ненасилие: вспоминая Дейва Деллинджера, 1915—2004 — Дань Democracy Now!

Примечания 

Выпускники Мемориальной средней школы Уэйкфилда
Выпускники Йельского университета
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Нью-Йоркской объединённой теологической семинарии
Сторонники ненасилия
Общественные деятели США
Активисты движения за права афроамериканцев
Антивоенные активисты США
Социалисты США
Революционеры США
Активисты против войны во Вьетнаме
Сознательные отказчики
Христианские пацифисты
Пацифисты